

Persone
Chris Frith, propr. Christopher Frith (1942) – psicologo inglese
Emma Frith Bridgwater (1906-1999) – artista, pittrice e poetessa britannica
Francis Frith (1822-1898) – fotografo britannico
Fred Frith, nome d'arte di Jeremy Webster Frith (1949) – polistrumentista, compositore ed improvvisatore britannico
Freddie Frith, propr. Frederic Frith (1909-1988) – pilota motociclistico britannico
Mary Frith (1584/1585-1659) – borseggiatrice e virago inglese
Ruth Frith (1909–2014) – atleta australiana
William Powell Frith (1819-1909) – pittore britannico

Geografia
Frith – villaggio di Montserrat